Faial peut désigner :
au Portugal :
l'île de Faial, dans l'archipel des Açores ;
Faial, paroisse civile de la municipalité de Santana, située dans l'île et la région autonome de Madère ;
Faial da Terra, paroisse civile de la municipalité de Povoação, située dans l'île de São Miguel et la région autonome des Açores.